Бобовский:

 Бобовский, Владислав (род. 1932) — католический епископ.
 Бобовский, Войцех (1610—1675) — первый драгоман султана Магомета IV.
 Бобовский, Ян — воин времен польского короля Сигизмунда III.

См. также 
 Бобовской, Сергей Викторович (род. 1960) — советский и российский футболист.

Примечания